Закуто (Zacuto) — фамилия еврейского происхождения.

 Закуто, Авраам (1450—1515) — испанский и еврейский астроном.
 Закуто, Моисей (1625—1697) — еврейский поэт, каббалист и общественный деятель.